Heimaterde – film del 1941 diretto da Hans Deppe
 Heimaterde – documentario del 1991 diretto da Dymph Dieben (1991)